John England ist der Name folgender Personen:

* John England (Bischof) (1786–1842), irisch-US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Charleston
 John England (Politiker) (1911–1985), australischer Politiker